Carter Henry Harrison Sr. – amerykański polityk, burmistrz Chicago w latach 1879–1887 i 1893, 
 Carter Henry Harrison Jr. – amerykański polityk, burmistrz Chicago w latach 1897–1905 i 1911–1915